C5 per Caldwell 5 o IC 342, galàxia espiral intermèdia en la constel·lació de la Girafa
 Sinclair C5, vehicle elèctric de bateria individual
 C5 variant del Fokker F.VII, model d'avió de passatgers usat a Europa i Estats Units durant els anys 1920 i 1930
 Vèrtebra C5, cinquena vèrtebra cervical, os del coll, entre el crani i les vèrtebres dorsals
 Codi ATC C05